Mundialito de Clubes 2012 () — 2-й розыгрыш ежегодного турнира. Прошёл с 12 по 19 мая 2012 года в бразильском штате Сан-Паулу на стадионе «Прайа ду Сул» в спорткомплексе «Арена Гуарапиранга».

Участвующие команды
Двенадцать команд подтвердили своё участие в турнире в этом году, это на две команды больше чем в прошлом году:

Составы 

Команды должны были определить с составами к 27 апреля, в заявку должно было входить не более 10 футболистов с учётом одной «приглашённой звезды» — бывшего игрока из «большого» футбола. Команды комплектовались путём драфта, прошедшего 25 апреля.

Групповая стадия 
Время начала всех матчей указано по местному времени Сан-Паулу, (UTC-3).

Группа A

Группа B

Группа C

Плей-офф
Жеребьевка для определения четвертьфинальных пар была проведена после завершения всех матчей группового этапа.

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Победитель

Индивидуальные награды

См. также 
Пляжный футбол
Beach Soccer Worldwide

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница турнира на beachsoccer.com
 Страница турнира на beachsoccer.ru 

Мундиалито по пляжному футболу
Май 2012 года
Сан-Паулу (штат)
Спорт в Бразилии в 2012 году
Международные соревнования по пляжному футболу в Бразилии